

Letteratura 
 La vita facile (Lush Life) – romanzo di Richard Price del 2008

Musica 
 Lush Life – standard jazz scritto da Billy Strayhorn
 Lush Life – album di John Coltrane del 1961
 Lush Life – album di Lou Donaldson del 1980
 Lush Life – album di Linda Ronstadt del 1984
 Lush Life – singolo di Zara Larsson del 2015

Televisione 
 Lush Life – serie televisiva statunitense